1701 может означать:
 1701 — натуральное число между 1700 и 1702.
 1701 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Anno 1701 («В 1701 году») — компьютерная игра в жанре стратегии классической экономической модели немецкой игровой школы.